

Informacje ogólne 
 Dodatkowym tytułem wicehrabiego Allendale jest baron Allendale
 Rodowymi siedzibami wicehrabiów Allendale są Bywell Castle i Stocksfield House w Stocksfield w hrabstwie Northumberland

Baronowie Allendale 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1906–1907: Wentworth Blackett Beaumont, 1. baron Allendale
 1907–1923: Wentworth Canning Blackett Beaumont, 2. baron Allendale

Wicehrabiowie Allendale 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1911–1923: Wentworth Canning Blackett Beaumont, 1. wicehrabia Allendale
 1923–1956: Wentworth Henry Canning Beaumont, 2. wicehrabia Allendale
 1956–2002: Wentworth Hubert Charles Beaumont, 3. wicehrabia Allendale
 od 2002: Wentworth Peter Ismay Beaumont, 4. wicehrabia Allendale

Następca 4. wicehrabiego Allendale: Wentworth Ambrose Ismay Beaumont

Allendale